Владимир (Киевска Рус) може да се отнася за:

 Владимир I Велики
 Владимир II Мономах